Descartes se poate referi la:

 René Descartes, matematician francez
 Catherine Descartes, poetă franceză, nepoata lui René Descartes
 Descartes, comună în departamentul Indre-et-Loire, Franța